Санта Марија Закатепек има више значења:

 Општина Санта Марија Закатепек (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Закатепек (Санта Марија Закатепек, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Марија Закатепек (Хуан К. Бониља), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику